Josep Maluquer i Montardit (1801-1875), polític català
 Josep Maluquer i de Tirrell (Balaguer, 1833 – Barcelona, 1916), advocat i polític català
 Josep Maluquer i Salvador (Granollers, 1863 - Madrid, 1931), jurisconsult i historiador del dret català
 Josep Maluquer i Nicolau (Barcelona, 1883 - Barcelona, 1960) enginyer i naturalista català.